Es gibt zwei Erzbistümer von Athen verschiedener Konfession:

 Erzbistum Athen (griechisch-orthodox)
 Erzbistum Athen (römisch-katholisch)